Ignacio Zaragoza kan syfta på:

 Ignacio Zaragoza (general) (1829–1862), en mexikansk general

Geografi

Mexiko 

 Ignacio Zaragoza, Tamaulipas, Llera, 
 Ignacio Zaragoza, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Ignacio Zaragoza, Campeche, Carmen, 
 Ignacio Zaragoza, Altotonga, 
 Ignacio Zaragoza, Río Grande, 
 Ejido Ignacio Zaragoza, ort, Chihuahua, Casas Grandes, 
 Ignacio Zaragoza, Nombre de Dios, 
 Ignacio Zaragoza, Guerrero, 
 Ignacio Zaragoza, Coahuila, San Pedro, 
 Ignacio Zaragoza (kommun), Chihuahua, 
 Ignacio Zaragoza, Pantepec, 
 Ignacio Zaragoza, Castillo de Teayo, 
 Ignacio Zaragoza, Álamo Temapache, 
 Ignacio Zaragoza, Tancoco, 
 Ignacio Zaragoza, Centla, 
 Ignacio Zaragoza, Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, 
 Ignacio Zaragoza, San Juan Lalana, 
 Ignacio Zaragoza, Ixhuatán, 
 Ignacio Zaragoza, Chilchotla, 
 Ignacio Zaragoza, Macuspana, 
 Ignacio Zaragoza, Amozoc, 
 Ignacio Zaragoza, Amatlán de los Reyes, 
 Ignacio Zaragoza, Tlacotepec de Benito Juárez, 
 Ignacio Zaragoza, San Miguel el Grande, 
 Ignacio Zaragoza, Guanajuato, León, 
 Ignacio Zaragoza, Cunduacán, 
 Ignacio Zaragoza, Sombrerete, 
 Ignacio Zaragoza, Las Margaritas, 
 Ignacio Zaragoza, Cárdenas, 
 Ignacio Zaragoza, Reforma, 
 Ignacio Zaragoza, Olintla, 
 Ignacio Zaragoza, Villa Corzo, 
 Ignacio Zaragoza, Magdalena Peñasco, 
 Ignacio Zaragoza, Coneto de Comonfort, 
 Ignacio Zaragoza, San Martín Toxpalan, 
 Ignacio Zaragoza, Motozintla, 
 Ignacio Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Ignacio Zaragoza, Tepetongo, 
 Ignacio Zaragoza, Cintalapa, 
 Ignacio Zaragoza, Xochiapulco, 
 Ignacio Zaragoza, Tepeojuma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar